Proto-Tre Regni di Corea – 108-57 a.C.
 Tre regni di Corea – 57 a.C.-668 d.C.
 Regno di Silla
 Goguryeo
 Baekje
 Tre regni posteriori di Corea – 892-935